Кубок Гібралтару з футболу 2016 — 62-й розіграш кубкового футбольного турніру у Гібралтарі. Титул володаря кубка здобув Лінкольн Ред Імпс.

Перший раунд 
Жеребкування пройшло 1 грудня 2015 року. Матчі пройшли 10-14 січня 2016 року.

|}

1/8 фіналу 
Жеребкування пройшло 18 січня 2016 року. Матчі пройшли 10-15 лютого 2016 року.

|}

Чвертьфінали 
Жеребкування пройшло 18 лютого 2016 року. Матчі пройшли 16-19 березня 2016 року.

|}

Півфінали 
Жеребкування пройшло 21 березня 2016 року. Матчі пройшли 23 квітня 2016 року.

|}

Фінал

Посилання 
 Результати на livescore  
 Кубок Гібралтару на soccerway 

2016
Гібралтар